Леони́д Лео́нтьев:
 Леонтьев, Леонид Анатольевич (род. 1922) — норвежский экономист русского происхождения.
 Леонтьев, Леонид Павлович (1913—1983) — советский живописец, народный художник Казахской ССР, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Леонтьев, Леонид Сергеевич (1885—1942) — танцовщик, балетмейстер. Заслуженный артист РСФСР (1932).